Chiara Arcangeli (ur. 1983) – włoska siatkarka
 Domiziano Arcangeli (ur. 1968) – włoski aktor i scenarzysta
 Marina Arcangeli (ur. 1956) – włoska piosenkarka
 Telemaco Arcangeli (ur. 1923) – włoski lekkoatleta, chodziarz